ZSP steht als Abkürzung für:

 St. Paul Airport, Flughafen in Saint Paul (Alberta), Kanada, nach dem IATA-Code
 Zählsprengel, in der amtlichen österreichischen Statistik das kleinste Gebiet, für das statistische Daten gesondert erhoben werden 
 Zentralstelle Sprengstoff und Pyrotechnik, eine Abteilung im schweizerischen Bundesamt für Polizei (fedpol)
 Zustellstützpunkt, eine zentrale Stelle zum Sortieren und Verteilen von Postsendungen am Bestimmungsort, siehe Briefzustellung
 Zentrum für Soziale Psychiatrie, ehemalige Bezeichnung einiger hessischer psychiatrischer Kliniken mit gemeinnützigem Charakter unter der Trägerschaft des LWV. 2009 wurde diese Bezeichnung durch vitos ersetzt.

ZSP